Пётр Кузнецо́в: Кузнецов, Пётр Анатольевич (род. 2000) — российский кёрлингист.
 Кузнецов, Пётр Валентинович (1958—2006) — советский и российский альпинист.
 
 Кузнецов, Пётр Григорьевич (1912—1944) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Пётр Ефимович (1917—1976) — убийца, лишённый звания Героя Советского Союза.
 
 Кузнецов, Пётр Николаевич (19??—????) — советский кинооператор.
 Кузнецов, Пётр Нифонтович (1914—1954) — Герой Советского Союза.
 Кузнецов, Пётр Павлович (род. 1956) — советский и российский организатор здравоохранения, профессор медицины.
 Кузнецов, Пётр Потапович (1869—1919) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Кузнецов, Пётр Саввич (1899—1968) — советский лингвист.
 Кузнецов, Пётр Уварович (род. 1951) — советский и российский юрист, государственный деятель, учёный.
 Кузнецов, Пётр Яковлевич (1827—?) — русский художник.